Eugenio Juan Francisco de Saboya-Soissons(italiano: Eugenio Giovanni Francesco, 23 de septiembre de 1714 - 23 de noviembre de 1734), fue Conde de Soissons, entre 1731-1734.

Biografía 
Único hijo y heredero del príncipe Manuel Tomás de Saboya-Carignano y de su esposa, la princesa María Teresa de Liechtenstein. Se convirtió en Conde de Soissons y en Duque de Troppau, a la muerte de su padre en 1729.

Se casó por poderes en Massa con María Teresa Cybo-Malaspina, Duquesa de Massa y Carrara, el 10 de noviembre de 1734. Al morir Eugenio trece días después de la boda, el matrimonio fue anulado al no haberse consumado y su viuda se volvería a casar con Hércules III de Este, duque de Módena.

Con su muerte, el título de Conde de Soissons se extinguió y volvió a la corona francesa. El título de Duque de Troppau fue devuelto a su madre, cuyas fincas pasaron al príncipe Francisco José I de Liechtenstein, cuando esta murió en 1772.

Ancestros

Órdenes de caballería

Órdenes extranjeras 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (1731).

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Viena
Condés de Soissons
Eugenio Juan Saboya
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Nobles del siglo XVIII